Канадский гэльский диалект (гэльский Gàidhlig Chanada, A 'Ghàidhlig Chanèideanach, Gàidhlig Cheap Bhreatainnis) — диалект, производный от шотландского гэльского языка, который существовал и использовался в обиходе в основном на острове Кейп-Бретон, но также в отдельных местах на острове Новая Шотландия. В ещё меньшей степени на этом языке также говорили на близлежащем острове Принца Эдуарда (PEI), а также в среде эмигрантов шотландского происхождения, проживавших в крупных канадских городах, таких как Торонто. На пике своего развития примерно в середине 19 века гэльский был третьим по распространённости языком в Канаде после английского и французского. С тех пор его использование резко сократилось, и в настоящее время диалект практически вышел из живого обихода, хотя до сих пор изучается в ряде школ, на нём дублируются таблички в ряде мест в Новой Шотландии.

Статус как диалекта или отдельного языка является спорным; в местной лексике и произношении выработался ряд инноваций, делающих канадский гэльский диалект труднопонятным для шотландцев, говорящих по-гэльски.

По самым скромным оценкам, на канадском гэльском языке в Новой Шотландии в начале XXI века говорили от 500 до 1000 человек, в основном пожилые люди.

Первые носители 
В 1621 году король Англии и Шотландии Яков VI разрешил каперу Уильяму Александеру основать первую шотландскую колонию за границей. Группа шотландских горцев, которые все говорили на гэльском, поселилась в районе на западе Новой Шотландии, который сейчас известен как Порт-Ройал. Однако всего через год колония пришла в упадок. Все попытки спасти колонию потерпели неудачу, потому что по Соглашению Сен-Жермен-ан-Ле (1632 г.) Новая Шотландия стала французским владением.

Почти полвека спустя, в 1670 году, компании Гудзонова залива были предоставлены исключительные торговые права по всей Северной Америке, которые простирались далеко за пределы Гудзонова залива (примерно 3,9 миллиона км²). Многие торговцы были выходцами из Шотландского нагорья и принесли с собой гэльский язык на территорию Канады. Те, кто обзаводился жёнами среди местного индейского населения, передавали свой язык последующим поколениям. Результатом этой практики смешанных браков стало то, что в середине 18 века возникла довольно крупная группа метисов (потомков браков между шотландцами и индейцами), которые вели торговлю и говорили на гэльском языке.

Поселение 
Кейп-Бретон оставался французской территорией до 1758 года, хотя большая часть Новой Шотландии перешла во во владение Великобритании с 1713 года, когда форт Луисбург, включая остальную часть Новой Франции, был передан британцам после поражения французов в битве на равнинах Авраама. В 1770 году первые шотландские поселенцы высадились на островке Сент-Джонс у острова Принца Эдуарда. Многие семьи, говорящие по-гэльски, были вынуждены навсегда покинуть свою европейскую родину в ходе изгнания с шотландского нагорья (Fuadaich nan Gàidheal / шотландских огораживаний, с 1762 года). По состоянию на 1784 год остров Принца Эдуарда и Новая Шотландия говорили преимущественно на гэльском языке. По оценкам, более 50 000 гэльских поселенцев иммигрировали в Новую Шотландию (включая примыкающий к ней остров Кейп-Бретон) между 1815 и 1870 годами.

Колония Ред-Ривер 
В 1812 году Томас Дуглас, 5-й граф Селкирк, получил 300 000 квадратных километров земли для основания Колонии Ред-Ривер (будущая Манитоба). С помощью своего сотрудника и друга Арчибальда Макдональда Селкирк отправил в регион более 70 шотландских поселенцев, чтобы основать там небольшую фермерскую колонию. Многие из этих поселенцев говорили на гэльском языке. Со временем поселение завязало тесные торговые контакты с множеством местных индейских племен. Результатом этого уникального языкового контакта стал так называемый банги, смешанный язык на базе гэльского и английского языков, однако с множеством заимствований из разных местных индейских языков. Однако остается спорным, был ли это полноценный развитый смешанный язык (креольский) или пиджин. В настоящее время шотландский диалект метисов исчез под влиянием доминирующей культуры франкоязычных метисов.

В 1840-х годах англиканский священник доктор Джон Блэк из Торонто был отправлен в поселение Ред-Ривер проповедовать Библию. Однако сообщество отреагировало на его присутствие с большим разочарованием, поскольку он не говорил по-гэльски. Со временем население выросло до 300 человек, но к 1860-м годам франкоговорящие метисы превзошли по численности гэльскоязычных шотландцев, и напряжённость между двумя группами в конечном итоге привела к восстанию на Ред-Ривер.

XIX век 
К 1850 году гэльский был третьим по числу носителей языком в британской Северной Америке после английского и французского. Считается, что на нем говорили более 200 000 североамериканцев британского происхождения. Большая часть ирландского иммигрантов, говорящих на гэльском языке, смешалась с населением шотландских общин, где также говорили на гэльском, не считая ирландских поселений в Ньюфаундленде. На острове Принца Эдуарда и Кейп-Бретоне были большие районы одноязычного шотландского гэльскоязычного населения. Вокруг Пикту и Антигониш на северо-востоке Новой Шотландии были общины, говорящие по-гэльски; другие общины существовали в округах (графствах) Гленгарри, Стормонт, Грей и Брюс в Онтарио; в долине Кодрой в Ньюфаундленде; в Виннипеге, Манитобе и восточном Квебеке.

В 1867 году самым распространенным родным языком среди основателей Канадской Конфедерации был гэльский. 1890 году Томас Роберт Макиннес, сенатор от Британской Колумбии, обнаружил, что 10 сенаторов говорили на шотландском и 8 — ирландском гэльском языках, кроме того, ещё 32 члена Палаты общин говорили на шотландском или ирландском гэльском языке. Его попытка использовать гэльский в официальных случаях не удалась. Однако известен прецедент, когда судебный процесс в Баддеке полностью проводился на гэльском языке При этом уже к тому времени гэльский язык среди многих носителей использовался реже, чем английский.

Причины упадка гэльского языка 
Несмотря на давнюю традицию гэльского языка в Канаде, его повседневное использование и количество говорящих на нём неуклонно сокращалось после 1850 года. Упадок был результатом предрассудков не только внутри гэльскоязычного сообщества, но и за его пределами. Кроме того, против гэльского языка решительно возражали правительство и органы образования, в то время как использование английского языка широко поощрялось.

В Великобритании на протяжении многих поколений существовали большие предубеждения против гэльского языка, поскольку носители гэльского языка в Ирландии, а также в Шотландии ошибочно ассоциировались с бедностью, отсутствием образования и культуры, пьянством, насилием, грязью, болезнями и ленью. Было широко распространено мнение, что эти люди могут стать цивилизованными только с помощью английского языка и культуры. Это мнение разделяли многие из бедных слоев сельского населения в Шотландском нагорье, которые считали изучение английского языка единственным выходом из своих экономических бедствий. Гэльский язык был только препятствием на этом пути и намеренно не передавался следующим поколениям. Статус гэльского языка на Британских островах был очень низким. Поэтому неудивительно, что это негативное отношение к языку было перенесено и в Новый Свет. Шотландско-американский журнал с издёвкой писал, что «основными подготовительными элементами для изучения гэльского языка являются следующие: „проглатывание приличного количества измельчённых орехов, развитие хронического бронхита, герметичное закупоривание ноздрей или смещение челюсти“».

Тот факт, что гэльский язык не получил официального статуса в своей родной стране, позволил канадскому правительству игнорировать опасения местных носителей. По общему мнению, язык лучше всего подходил для стихов и сказок.

С началом Второй мировой войны канадское правительство попыталось запретить гэльский язык в обиходе. Правительство считало, что гэльский язык использовался подрывниками, связанными с Ирландией. Ирландия была нейтральной страной, но поддерживала отношения с нацистской Германией и имела территориальные претензии к Великобритании. На острове Принца Эдуарда и Кейп-Бретоне, где жило большинство носителей гэльского языка, говорившие на нём школьники подвергались телесным наказаниям — детей избивали «maide-crochaidh» (вешалкой), если учитель заставал их говорящими на гэльском языке.

Возможности найти работу для тех, кто говорил только по-гэльски, были ограничены — это была в основном тяжёлая работа на шахтах или рыболовство в общинах, говорящих на гэльском языке, которых становилось всё меньше. Единственный способ добиться социального успеха в Канаде состоял в том, чтобы выучить английский язык. Родители, говорящие по-гэльски, перестали использовать язык в общении со своими детьми, что в конечном счёте привело к упадку и практическому исчезновению гэльского языка в Канаде в 20 веке.

Носители гэльского языка в Канаде 

Отдельные группы пожилых носителей языка сохранились на Кейп-Бретоне, в посёлках Крисмас-Айленд, Норт-Шор и Баддек. В этих местах многие таблички с географическими названиями продублированы по-гэльски.

Места в Канаде с канадскими гэльскими названиями

Места на острове Кейп-Бретон (Eilean Cheap Breatainn) 
 Broad Cove: An Caolas Leathann
 Glendale: Bràigh na h-Aibhneadh
 Inverness: Baile Inbhir Nis or An Sithean
 Judique: Siùdaig
 Mabou: Màbu or An Drochaid
 Southwest Margaree: Bràigh na h-Aibhne
 Whycocomagh: Hogamah
 Baddeck: Badaig
 Iona: Sanndraigh
 The North Shore: An Cladach a Tuath
 St. Ann’s: Baile Anna
 Christmas Island: Eilean na Nollaig
 Big Beach: An Tràigh Mhòr
 Grand Mira: A' Mhira Mhòr
 Big Pond: Am Pòn Mòr
 Loch Lomond: Loch Laomainn
 Marion Bridge: Drochaid Mhira
 Sydney: Baile Shidni
 Grand River: Abhainn Mhòr
 Port Hastings: Còbh a' Phlàstair
 Port Hawkesbury: Baile a' Chlamhain or An Gut

Достопримечательности Новой Шотландии (Tìr Mór na h-Albann Nuaidh) 
 Antigonish Am Baile Mòr
 Arisaig Àrasaig
 Giant’s Lake: Loch an Fhamhair
 Halifax Halafacs
 New Glasgow Am Baile Beag oder Glaschu Nuadh

В других частях Канады 
 Glengarry County, Ontario Siorrachd Gleanna Garadh
 Bruce County, Ontario Siorramachd Bhruis
 Nova Scotia Alba Nuadh or Alba Ùr
 Neufundland und Labrador Talamh an Èisg or Eilein a' Trosg
 Prince Edward Island: Eilean Eòin or An t-Eilean Dearg; Eilean a' Phrionnsa
 Lewes, Prince Edward Island An Tuirc
 Calgary, Alberta Calgarraidh
 Stornoway, Quebec Steòrnabhagh

Примечания 

Эмиграция
Культура Канады
Шотландский язык (кельтский)